Weigl är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Bruno Weigl (1881–1938), mährisk musikskriftställare och kompositör
 Joseph Weigl (1766–1846), österrikisk kompositör och dirigent
 Joseph Franz Weigl (1740–1820), österrikisk cellist
 Julian Weigl (född 1995), tysk fotbollsspelare
 Karl Weigl (1881–1949), österrikisk kompositör
 Kerstin Weigl (född 1959), svensk journalist, kolumnist och författare
 Thaddäus Weigl (1776–1844), österrikisk kompositör

Se även 
 Weigel

Tyska efternamn